Дэ́вид Уи́лмот:
  — ирландский театральный, теле- и киноактёр, лауреат премии Ирландской академии кино и телевидения за лучшую мужскую роль второго плана (2003) и премии Theatre World (2006).
  (1814—1868) — американский юрист и политик, аболиционист, член Палаты представителей (1845—1851) и Сената (1861—1863) от штата Пенсильвания.